Імадате (Фукуй)
Повіт Імадате - повіт в Японії, в префектурі Фукуй.